A 24 107-es számú mellékút egy rövid, öt számjegyű országos közút-szakasz Nógrád megyében, a Mátra nyugati lábainál, lényegében Bátonyterenye Nagybátony városrészének főutcája.

A 2409-es útból ágazik ki, annak körülbelül a 700-as méterszelvényénél, délkelet felé. Nagybátony ófaluján húzódik végig, az első kilométerén Béke út, majd Alkotmány út néven. Az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint a hossza 1,749 kilométer.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 30. 

24107
Bátonyterenye
Mátra